Жан-Кристо́ф Тома́ (; род. 16 октября 1964, Шалон-сюр-Марн, Франция) — французский футболист, победитель Лиги чемпионов УЕФА 1992/1993. Выступал на позициях опорного и левого полузащитника.

Клубная карьера 
Жан-Кристоф Тома — воспитанник футбольного клуба «Сошо». Дебютировал в команде в сезоне 1982/83, когда сыграл 8 матчей в чемпионате Франции и 2 — в кубке УЕФА. В составе «Сошо» полузащитник выступал до 1992 года и в сезоне 1987/88 стал финалистом кубка страны. В сезоне 1989/90 Тома вновь принимал участие в кубке УЕФА и забил 4 гола в 4 сыгранных на турнире матчах.

Летом 1992 года Жан-Кристоф Тома перешёл в марсельский «Олимпик» и уже в сезоне 1992/93 выиграл с командой Лигу чемпионов. Став по итогам сезона 1993/94 вице-чемпионом Франции, защитник покинул «Олимпик», присоединившись к «Ренну».

В составе «красно-чёрных» Тома провёл 2 сезона, после чего стал игроком выступавшего в Дивизионе 2 «Сент-Этьена». Завершил карьеру игрока по окончании сезона 1997/1998.

Достижения

Командные 
  Сошо
 Финалист кубка Франции (1): 1987/88
 Вице-чемпион Дивизиона 2 (1): 1987/88

  Олимпик Марсель
 Вице-чемпион Франции (1): 1993/94
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 1992/93

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu
 Статистика на сайте Pari-et-gagne.com

Футболисты Франции
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Сент-Этьен»